Masel steht für:
 Masel (Sprakensehl), ein Ortsteil der niedersächsischen Gemeinde Sprakensehl
 Masel (Gorkha), ein Village Development Committee im nepalesischen Distrikt Gorkha (Distrikt)

Masel ist der Familienname folgender Personen:
 Isaak Jakowlewitsch Masel (1911–1945), sowjetischer Schachspieler